Stanisław Potoczek (1849–1919) – poseł do Sejmu Krajowego, poseł do Rady Państwa w Wiedniu
 Stanisław Potoczek (1923–2013) – lekarz, wykładowca akademicki Akademii Medycznej we Wrocławiu